David Bravo est le nom de :

 David Bravo, un directeur de la photographie sud-américain ;
 David Bravo, un compositeur de musique de films ;
 David Bravo, un acteur.